Бурла́ки — люди без постійної роботи і постійного помешкання
 Бурлаки́ — робітники, що тягнуть линвою річкове судно вгору проти течії

Бурлаки — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Бурлаки — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область

Бурлаки — село, Лубенський район, Полтавська область

Див. також 
 Бурлак
 Бурлака